Il doppio del torneo di tennis Nichirei International Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Lisa Raymond e Chanda Rubin che hanno battuto in finale Amanda Coetzer e Linda Wild 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Amanda Coetzer /  Linda Wild (finale)
 Lindsay Davenport /  Robin White (quarti di finale)

 Debbie Graham /  Marianne Werdel (primo turno)
 Yayuk Basuki /  Nana Miyagi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nichirei International Championships 1993